Людвиг Хофман:
 Хофман, Людвиг (архитектор) (1852—1932) — немецкий архитектор и градостроитель.
 Хофман, Людвиг (футболист) (1900—1935) — немецкий футболист и тренер.
 Хофман, Людвиг (пианист) (1925—1999) — немецкий пианист.